Pověření může znamenat:
 jmenování – úspěšně uplatněná nominace kandidáta, akt uvedení pověřence do funkce
 pověřovací listiny – potvrzení o svěřených oprávněních a o úkolu
 plná moc – potvrzení, že smluvní zastoupení bylo ujednáno a vzniklo
 zmocnění, zplnomocnění – dohoda o plné moci (přesměrováno na plná moc)

Související články 
 akreditace – oprávnění k určité činnosti
 kompetence – z vnějšku svěřená oprávnění, kompetentnost – vnitřní schopnost
 odpovědnost
 odznak
 potvrzení
 pravomoc